Bydlinski oder Bydliński ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bydlinski (1931–2011), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Georg Bydlinski (* 1956), österreichischer Schriftsteller
 Maciej Bydliński (* 1988), polnischer Skirennläufer
 Mini Bydlinski (* 1962), österreichischer Kabarettist
 Peter Bydlinski (* 1957), österreichischer Rechtswissenschaftler